Андро́пов — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Андропов, Владимир Павлович (род. 1946) — российский дирижёр, народный артист России.
 Андропов, Игорь Юрьевич (1941—2006) — советский дипломат.
 Андропов, Сергей Васильевич (1873—1956) — российский революционер.
 Андропов, Юрий Владимирович (1914—1984) — генеральный секретарь ЦК КПСС.

Топоним 
 Андропов — название города Рыбинск в 1984—1989 годах.
 Андропов — хутор в Целинском районе Ростовской области России.

Музыка 

 Андропов — четвёртый студийный альбом российской электропоп группы Tesla Boy

См. также 
 Андроповский